Жупа:
 Жупа — селение, деревня и территориальная единица у западных и южных славян.

Названия населённых пунктов в Сербии и Черногории:
 Жупа — село в общине Тутин.
 Жупа — село в муниципалитете Даниловград (Черногория).

См. также 
 Александровачка Жупа
 Жупа-Дубровачка
 Жупания
 Жупан